Tabundung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Palindi Hamui, berg, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Tabundung, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar